Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2012 () проводился с 4 по 12 февраля 2012 года в городе Напани (провинция Онтарио) на аренах Strathcona Paper Centre и Napanee & District Curling Club среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 59-й раз для юниоров-мужчин, в 38-й раз для юниоров-женщин, в 15-й раз в провинции Онтарио и впервые в Napanee.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на .

В мужском и женском турнире принимало участие по 13 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (16-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (скип Брендан Боттчер стал чемпионом в 1-й раз и как скип, и как игрок), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Северное Онтарио (скип Brennan Wark). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Kyle Doering).

В женском турнире чемпионом стала (6-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (скип Джоселин Петерман стала чемпионом в 1-й раз и как скип, и как игрок), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Манитоба (скип Шэннон Бёрчард). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (скип Kesa Van Osch).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе () команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 3-го места

Тай-брейк 
11 февраля, 14:00

Плей-офф 

Полуфинал. 12 февраля, 13:00

Финал. 12 февраля, 19:00

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 11 февраля, 14:00

Финал. 11 февраля, 19:00

Итоговая классификация

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars Teams)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на групповом этапе (Round Robin) на каждой позиции определяется по две команды «всех звёзд» (одна пара команд для мужчин, вторая пара команд — для женщин).

 Приз за спортивное мастерство (Ken Watson Sportsmanship Awards)

По результатам голосования игроков определяются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Evan Asmussen ()
 Среди женщин: Jess Cunningham ()

 Приз за честную игру (Fair Play Awards)

По результатам голосования umpires определяются игроки на каждой позиции и тренер — среди мужчин и среди женщин.

 Приз лучшему тренеру (ASHAM National Coaching Awards)

По результатам голосования тренеров-участников чемпионата определяются два тренера — среди тренеров мужских команд и тренеров женских команд.
 Среди тренеров мужских команд: Kevin Patterson ()
 Среди тренеров женских команд: Angela Hodgson ()

 Joan Mead Legacy Awards

По результатам голосования officials выбираются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Félix Asselin ()
 Среди женщин: Nicole Noseworthy ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (в веб-архиве)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2012
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2012
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2012

Спорт в Канаде в 2012 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Онтарио
Февраль 2012 года